Alte Kirche am Markt steht für
 Alte Kirche am Markt (Bochum)
 Alte Kirche am Markt (Nordhorn)